Олена Лиховцева і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Новотна завершила професійну кар'єру наприкінці 1999 року.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Family Circle Cup
Charleston Open